Premijer liga Bosne i Hercegovine je fotbalová soutěž pořádaná na území Bosny a Hercegoviny. Pořádá ji Bosenská fotbalová federace. Liga byla oficiálně založena v roce 2000 sloučením dvou regionálních líg (Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine, hrána převážně Bosňáky a Prva liga Herzeg-Bosnia, hrána převážně Chorvaty). O dva roky později byla do Premijer ligy sloučena i poslední z regionálních lig a to Prva liga Republike Srpske, která byla hrána převážně Srby.

Vítězové regionálních lig

Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine (1994-2000)

Prva liga Herzeg-Bosnia (1993-2000)

Prva liga Republike Srpske (1995-2002)

Nejlepší kluby v historii - podle počtu titulů

Vítězové jednotlivých ročníků sjednocené bosenské ligy

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky Bosenského svazu
 Bosna a Hercegovina - seznam mistrů, RSSSF.com 

Fotbalové ligové soutěže
Fotbalové soutěže v Bosně a Hercegovině
Sportovní události založené roku 2000